Hickman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hickman (Californië)
Hickman (Kentucky)
Hickman (Nebraska)